Тмол может означать:

 Тмол — гора, ныне Боздаг.
 Тмол (отец Тантала) — в греческой мифологии отец Тантала.
 Тмол (сын Ареса) — в греческой мифологии сын Ареса, супруг Омфалы.
 Тмол или навозник гигантский — вид жуков.